Dobkin ist der Familienname folgender Personen:

 Alix Dobkin (1940–2021), US-amerikanische Folkloresängerin, Songwriterin, Biografin und feministische Aktivistin
 David Dobkin (* 1969), US-amerikanischer Produzent und Regisseur
 David P. Dobkin (* 1948), US-amerikanischer Informatiker
 Eliyahu Dobkin (1898–1976), zionistischer Aktivist
 Lawrence Dobkin (1919–2002), US-amerikanischer Schauspieler, Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Mychajlo Dobkin (* 1970), ukrainischer Politiker (Partei der Regionen)
 Robert Dobkin (* 1944), US-amerikanischer Entwickler im Bereich der analogen integrierter Schaltkreise